Die Communauté d’agglomération de Vesoul ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 30. Dezember 2011 gegründet und umfasst 20 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Vesoul.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vesoul
Département Haute-Saône
Gegründet 2011